WRX steht für:
 Wrexham (ISO-3166-2:GB-Code), walisischer Verwaltungsbezirk
 FIA-Rallycross-Weltmeisterschaft, Motorsportweltmeisterschaft
 Subaru Impreza WRX, japanischer Pkw

wrx steht für:
 Wae Rana (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf Flores (Indonesien), Indonesien

Abkürzung